Con il nome di Fontana vecchia ci si può riferire alle seguenti fontane::

Fontana vecchia di Bologna
Fontana vecchia dell'Aquila
Fontana vecchia di San Salvo (Chieti)